Gradient latitudinal de diversitat (del seu nom en anglès Latitudinal Diversity Gradient)), variació de la biodiversitat de la Terra des dels pols cap a l'equador
 Vidre del desert de Líbia (del seu nom en anglès Libyan Desert Glass), impactita que sol trobar-se a l'est del Sàhara
 Llanxa de desembarcament gran, embarcació especialitzada en el transport de tropes
 Ldg. també és l'abreviatura de landgravi, títol nobiliari del Sacre Imperi Romanogermànic
 ldg també és el codi ISO 639-3 del lenyima, llengua parlada a Nigèria